Изделие из стекла:

 Склянка — шаровидный стеклянный аквариум
 Склянки или «шклянки» — песочные часы
 Склянка — заимка, Боханский район, Иркутская область, Россия